Nyikolajevka – település Oroszországban, a Baskír Köztársaság Miskinói járásában
 Nyikolajevka – település Oroszországban, a Baskír Köztársaság Birszki járásában
 Nyikolajevka – település Oroszországban, az Uljanovszki területen
 Nyikolajevka – település Oroszországban, Mordvinföldön (Szaranszk városi körzethez tartozik)
 Nyikolajevka – település Oroszországban, a Kamcsatkai határterületen
 Nyikolajevka – település Oroszországban, a Zsidó autonóm területen